Schulgraben ist der Name folgender Gewässer:

 Schulgraben (Endinger Kanal), zwei rechte Zuflüsse des Endinger Kanals (zum Waldbach, zur Schutter) bei Langhurst, Gemeinde Schutterwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Schulgraben (Endinger Kanal, direkt), rechter direkter Zufluss
 Schulgraben (Endinger Kanal, indirekt), rechter indirekter Zufluss
 Schulgraben (Main), linker Zufluss des Mains vor Strössendorf, Gemeinde Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Schulgraben (Strotgraben), rechter Zufluss des Strotgrabens (zur Glenne) bei Bad Waldliesborn, Stadt Lippstadt, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen